Sotke kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Sõtke, Märjamaa, ort, Rapla län, Märjamaa vald,